Los platitrocozoos (Platytrochozoa) son un clado de animales protóstomos del superfilo de los espiralios (Spiralia) que consiste en los clados Trochozoa, Lophophorata, Kamptozoa y Rouphozoa que estos a su vez comprenden una gran variedad de filos entre los que se destacan los moluscos, anélidos y platelmintos, entre otros.

Está basado en estudios como la secuencia de ADN o ARN, estudios de aminoácidos. No obstante, las relaciones entre los filos no se consideran resueltas del todo, ya que se ha propuesto varias filogenias alternativas.

Originalmente este clado había sido propuesto para agrupar como basales a los roufozoos y lo demás eran agrupados en Lophotrochozoa sensu stricto, pero análisis moleculares recientes dieron como resultados que los roufozoos se relacionan estrechamente con alguno de los grupos incluidos en Lophotrochozoa sensu stricto y por tanto ambos términos "Platytrochozoa" y "Lophotrochozoa" pueden convertirse en sinónimos.

Los análisis moleculares dieron las siguientes filogenias:

Cladograma 1:

 

Cladograma 2:

 

Cladograma 3:

Referencias 

Spiralia